Die Kraftwerke in Indonesien werden sowohl auf einer Karte als auch in Tabellen (mit Kennzahlen) dargestellt. Die Liste ist nicht vollständig.

Installierte Leistung und Jahreserzeugung 
Im Jahre 2016 lag Indonesien bzgl. der installierten Leistung mit 61,43 GW an Stelle 19 und bzgl. der jährlichen Erzeugung mit 235,4 Mrd. kWh an Stelle 20 in der Welt. Der Elektrifizierungsgrad lag 2016 bei 97,6 % (100 % in den Städten und 94,8 % in ländlichen Gebieten). Indonesien war 2016 ein Nettoimporteur von Elektrizität; es importierte 693 Mio. kWh.

Karte

Geothermische Kraftwerke

Kalorische Kraftwerke

Wasserkraftwerke

Windparks 
Laut The Wind Power waren Ende 2018 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 1 MW erfasst (in Betrieb, in Bau oder geplant).

Weblinks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

 
Indonesien
Kraftwerke Indonesien